Samsung SGH-E750 — трьохдіапазонний стільниковий телефон фірми Samsung Electronics.

Особливості: цифровий компас; диктофон

Схожі моделі 
 LG U880
 LG F3000
 LG M4410
 Samsung SGH-E620
 Samsung SGH-E720

Див. також 
 Samsung Electronics

Посилання 
 Опис на сайті Samsung

E
Мобільні телефони, представлені в 2005 році